Barren Earth — финская группа, играющая прогрессивный мелодичный дэт/дум метал. Основана осенью 2007 года. В 2010 году победила на Finnish Metal Awards в категории «новичок года».

История группы 

Группа состоит из бывших участников таких известных музыкальных коллективов как Swallow the Sun, Kreator, Moonsorrow и Amorphis.

В августе 2009 года заключили контракт с лейблом Peaceville Records, на котором уже в ноябре 2009 вышел первый EP — Our Twilight. В марте 2010 года вышел их первый полноформатный альбом — Curse of the Red River.

Участники группы 

 Микко Котамяки — вокал
 Янне Пертилля — гитара
 Сами Юли-Сирнио — гитара
 Каспер Мортенсон — клавиши
 Олли-Пекка Лайне — бас-гитара
 Марко Тарвонен — ударные

Дискография

Полноформатные альбомы 

 Curse of the Red River (2010)
 The Devil's Resolve (2012)
 On Lonely Towers (2015)
 A Complex Of Cages (2018)

EP 

 Our Twilight (2009)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Barren Earth на Century Media 

Прогрессив-метал-группы Финляндии
Дэт-метал-группы Финляндии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году